Bastia è un traghetto della compagnia italiana Moby Lines.

Caratteristiche 
È gemella della nave Giraglia, anch'essa facente parte della flotta della Moby Lines.

Servizio 
Ha preso servizio viaggiando prima sulla tratta Bonifacio - Santa Teresa di Gallura. Successivamente prende servizio sulla linea Piombino-Cavo effettuata precedentemente dalla gemella Giraglia che prese dunque posto sulla Bonifacio-S.ta Teresa di Gallura. Attualmente effettua la linea Piombino-Cavo, nella stagione estiva.

Per la stagione estiva 2020 torna nuovamente sulla sua tratta d'origine viaggiando tra Bonifacio  e Santa Teresa di Gallura

Navi gemelle 
 Giraglia

Altri progetti 

Traghetti della Moby Lines